Таваколи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таваколи, Маджид (род. 1986) — деятель иранского студенческого движения, диссидент.
 Таваколи, Хусейн (род. 1978) — иранский тяжелоатлет, чемпион Азии и олимпийский чемпион.